Vlora Beđeti nebo Vlora Bedžeti (* 22. října 1991 Celje, Slovinsko) je reprezentantka Slovinska v judu.

Sportovní kariéra 
Judu se věnovala od dětství pod vedením Marjana Fabjana v Celji. V roce 2012 se přesunula do Lublaně, kde se připravuje v klubu Olympija pod vedením Volhy Sthyrbové.

Výsledky

Reference

Externí odkazy 
 
 Výsledky a novinky Vlora Beđetiové na Judoinside.com
 Výsledky a novinky Vlora Beđetiové Judobase.org

Slovinské judistky
Držitelé Bloudkovy plakety
Narození 22. října
Narození v roce 1991
Narození v Celji
Žijící lidé
Ženy